Orbita w fizyce jest to tor ciała poruszającego się wokół innego ciała lub wokół wspólnego środka ciężkości. Źródłem siły powodującej ruch orbitalny mogą być siły centralne takie jak siła grawitacji, siły elektryczne lub więzy mechaniczne.

W atronomii i astronautyce 
Orbita (w astronomii i astronautyce)
 Orbita wsteczna
Orbity ziemskie
 Niska orbita okołoziemska (LEO)
 Średnia orbita okołoziemska (MEO)
 Orbita geosynchroniczna
 Orbita geostacjonarna
Orbity innych ciał niebieskich
 Orbita Księżyca
 Orbita heliocentryczna
 Orbita heliosynchroniczna

W fizyce 
 Orbita elektronu w modelu atomu Bohra 
 Orbita fotonowa
 Orbita Larmora

W matematyce 
 Orbita punktu przy działaniu grupy na zbiorze

W anatomii 
 Orbita (łac.) – oczodół

Inne 
 Orbita Wiru (zespół muzyczny)
 Orbita (wydawnictwo książkowe)
 Orbita (klub fantastyki)
 Orbita – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ávila